Штейнмец, Штейнметц () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Штейнмец, Иоган Адам (1689—1762) — немецкий богослов.
 Штейнмец, Карл Фридрих фон (1796—1877) — прусский генерал-фельдмаршал.
 Штайнмец, Лазарь Майрович — советский литературный переводчик.
 Штейнмец, Лоис Данкан (1934—2016) — американская писательница.
 Штайнмец, Миклош (1913—1944) — венгерский интернационалист, убитый под Будапештом советский парламентёр.
 Штейнмец, Себальд Рудольф (1862—1940) — нидерландский этнолог, социолог, социограф и историк права.
 Штейнмец, Чарлз Протеус (1865—1923) — немецко-американский инженер-электрик германского происхождения.